Order 23 Sierpnia (rum. Ordinul 23 August) – jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Socjalistycznej Republiki Rumunii, nadawany za "wybitne zasługi obywatelskie". Dzielił się na pięć klas.

Bibliografia 
 Mała Encyklopedia Wojskowa. T. 2 (K–Q). Warszawa: Wyd. MON, 1970, s. 533

	

Rumuńskie odznaczenia